Мюллер, Патрик ():
 Мюллер, Патрик (род. 1976) — швейцарский футболист, защитник.
  (род. 1996) — немецкий спортсмен, специализировался в толкании ядра, затем продолжил спортивную карьеру в бобслее.
 Мюллер, Патрик (род. 1996) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.